Pseudodichomera är ett släkte av svampar. Pseudodichomera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudodichomera